Station Halle (België), station in Halle (België)
 Station Halle (Westf), station in Halle (Westf)
 Station Halle (Saale) Klaustor, een voormalig station in Halle (Saale)
 Halle (Saale) Hauptbahnhof, het hoofdstation van Halle (Saale)